Istros bezeichnet:

 den thrakischen Namen der Donau, siehe Ister
 den antiken Namen einer Insel der Dodekanes südlich von Kos, siehe Gyali
 eine antike Stadt an der Donaumündung beim heutigen Istria in Rumänien, siehe Histria (Schwarzes Meer)
 den Namen von Fluss und Stadt Istros (Kreta), siehe Priniatikos_Pyrgos 
 den Namen der Stadt Istros (Japygien)
 den Namen der Stadt und Insel Istros (Triopion)
 Istros (Flussgott), in der griechischen Mythologie den Namen des Flussgottes der Donau
 Istros (Sohn des Aigyptos), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Aigyptos
 Istros (Satyr), in der griechischen Mythologie ein Begleiter des Dionysos
 Istros (Dichter), ein Schüler des Kallimachos (ca. Mitte 3. Jh. v. Chr.)